Погребной паук () — паук, один из крупнейших представитель семейства Segestriidae в Европе.

Описание

Внешний вид 

Крупный паук, длина головогруди 6—8 мм. Верхняя сторона брюшка серовато-коричневая или серо-фиолетовая с тёмными пятнами. Хелицеры мощные, имеют зеленовато-бронзовый металлический отлив и составляют половину длины головогруди. Лапы без тёмных колец.

Распространение и места обитания 

Встречается в основном в Крыму, а также в прилегающих районах Причерноморья, Приазовья и на Кавказе. Живёт под камнями, во мху, в лесной подстилке и на стволах деревьев.

Поведение 

Строит себе жилую трубку в форме воронки, от расширенной части которой идут сигнальные нити. Охотится как днём, так и ночью. Когда жертва подходит достаточно близко, погребной паук выскакивает из жилой трубки, хватает её хелицерами и сразу же прячется обратно.

Ядовитость 

Яд погребного паука вызывает у укушенного животного повышенную возбудимость, спазмы, судороги, прострацию, паралич. Белые мыши весом 20 г гибнут через 3—30 минут после укуса.

Литература 
 Орлов Б. Н. Гелашвили Д. Б. Ибрагимов А. К. Ядовитые животные и растения СССР — : Высшая школа, 1990. — С. 51. — ISBN 5-06-001027-9

Аранеоморфные пауки
Паукообразные Европы
Животные, описанные в 1790 году